Tiny Toy Stories é uma coletânea em VHS lançada em 29 de Outubro de 1996 direto-para-vídeo nos EUA, contendo 5 curta-metragens animados por computador feitos pela Pixar Animation Studios. Este VHS foi lançado após o sucesso do filme Toy Story.Foi lançada também no Brasil em 1997, pela Abril Vídeo.Em 2007, a Disney lançou um DVD especial que contém todos os curtas desta fita e mais 8 curtas da nova geração até 2006.A diferença é que no DVD a versão de Knick Knack(1989) é a versão recente, de 2003, pois a Disney não permitiu o uso da versão original de 1989, que a fita Tiny Toy Stories contém.O DVD Pixar Shorts foi lançado pela Buena Vista Home Etertainment no Brasil em 08 de Janeiro de 2008. O DVD foi um dos produtos mais vendidos no mercado PIXAR no Brasil entre 2008 e 2010.Foi lançada a versão em Blu-ray do Pixar Shorts em 2008 também, e ela contém extras inéditos e exclusivos.

Curta-metragens 
 1984 - The Adventures of André & Wally B.

 1986 - Luxo Jr.

 1987 - Red's Dream

 1988 - Tin Toy

 1989 - Knick Knack

Filmes dos Estados Unidos de 1996
Filmes dirigidos por John Lasseter
Curtas-metragens da Pixar‎